Ташкентский финансовый институт () — высшее учебное заведение Узбекистана. Расположен в Ташкенте на проспекте Амира Темура, 60А. В 2019 году институт занял четвёртое место среди 65 вузов Узбекистана по версии всемирного рейтинга университетов uniRank.

История 
Институт был основан в 1931 году как Среднеазиатский финансово-экономический институт. Позже он был переименован в Ташкентский финансово-экономический институт. В 1962 году его название было изменено на Ташкентский институт народного хозяйства. 

Ташкентский финансовый институт был образован в 13 мая 1991 году в результате объединения двух факультетов Ташкентского института народного хозяйства: кредитно-экономического и учетно-экономического. Первым ректором стал действительный член Академии наук Республики Узбекистан, доктор экономических наук, профессор Мурад Шарифходжаев. Первоначально в институте было 3 очных факультета (финансово-экономический, кредитно-экономический и учётно-экономический) и 2 заочных (кредитно-экономический и финансово-учётный экономический факультеты), а также 20 кафедр.

18 декабря 1995 года Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан своим приказом №277 придало Ташкентскому финансовому институту статус базового высшего учебного заведения, к которому прикреплены шесть высших учебных заведения (АЭИИ (ныне АндМИ, ККГУ, КарГУ, НамМИИ, ТермГУ, ФерПИ).

В 1999 году была создана магистратура.

В 2004 году был открыт факультет финансового менеджмента. В следующем, 2005 году был создан образован факультет налоги и страховое дело, в 2011-2012 учебном году был переименован в факультет страхования. В 2007 году создан факультет финансирование проектов. В 2009 году общеэкономический факультет переименован в факультет бюджётного учёта и государственных фондов.

В 2018 году на базе кредитно-экономического факультета образован факультет «Банковское дело».

В 2018 году было открыто заочное отделение, которое будет выпускать бакалавров по четырем направлениям.

Стратегия развития 
В планы института входят:

 Уделять внимание одаренным и энергичным ученикам и предоставлять все необходимое для их успеха;
Повышение квалификации и знаний профессоров и преподавателей;
Совершенствование учебных пособий, учебников и разработка новых материалов;
Усилить отношения с университетами из развитых стран;
Сделать университет равным международным университетам;
Привлекать международных инвесторов для развития университета;
Работать с Национальной академией Узбекистана, с узбекскими центральными и коммерческими банками, Министерством финансов и другими компаниями для лучшей интеграции теоретических и практических знаний

Персонал 
На 24 кафедрах и 6 факультетах института работают 453 преподавателя, из них — 40 докторов наук и профессоров, 132 кандидата наук и доцента. Среди них три «Заслуженных деятеля науки Республики Узбекистан», по двое «Заслуженных работников народного образования Республики Узбекистан» и «Заслуженных экономистов Республики Узбекистан», один — «Заслуженный изобретатель и рационализатор Республики Узбекистан».

Ресурсы 
В фонде Информационно-ресурсного центра Ташкентского финансового института насчитывается в общей сложности более 650 000 экземпляров учебной, научной и другой вспомогательной литературы.

С 2005 года действует издательство ГУП «Iqtisod-moliya». С 2008 года выходит научно-экономический журнал института «Молия», включенный в список научных журналов, публикации в которой признаются Высшей аттестационной комиссией.

Факультеты 
В настоящее время в Ташкентском финансовом институте работают семь рабочих факультетов:

 Факультет финансового менеджмента;

 Бухгалтерия и аудиторский факультет;
Кредитно-экономический факультет;
Финансово-экономический факультет
Факультет «Налоги и страхование»;
 Факультет «Казначейство и государственные фонды»;
Филиал магистратуры.

Факультеты включают 26 кафедры.

Факультет финансового менеджмента 
Факультет финансового менеджмента открылся в 2004 году под названием «Менеджмент». В 2011 году факультет получил свое нынешнее название.

С 2003 по 2010 год деканом факультета был Ф. Каримов. С 2010 по 2012 год факультет был под руководством Ф. Бабашева. С 2012 года деканом стал О.Астанакулов.

Факультет состоит из четырех кафедр:

 Управление и маркетинг;
 Финансовый менеджмент;
 Профессиональное образование;
 Узбекский и русский языки.

Адрес месторасположения: Узбекистан, Ташкент, Кичихалкская дорога - 7 дом

Факультет "Бухгалтерия и аудиторский факультет" 
Факультет бухгалтерского учета и аудита был создан в 1946 году при Ленинградском институте.

В первый год обучения факультет закончили 54 студента. Начиная с 1948 года, первой основной специальностью  была Статистика.

Более поздние специальности включают Учет в Государственном банке (1955), Учет в сельском хозяйстве (1952) и Учет и экономические изменения в транспортных корпорациях (1964). С 1980 года Аудит стал основной специальностью. После Независимости факультет получил свое нынешнее название. Выпускники факультета работают в корпорациях и государственных компаниях. В 1990 году был создан Республиканский союз бухгалтеров и аудиторов. 

Адрес месторасположения: Узбекистан, Ташкент, ул.А.Темура.

Кредитно-экономический факультет 
Данный факультет открылся в 1946 году под названием «Кредитная экономика» и «Финансы-экономика». После обретения независимости 1 июня 1991 год начал свою деятельность "Кредитно-экономический факультет". С 2017 года деканом был Н. Обломуродов. 

В факультете имеются три отдела: 

 Банковская работа;
 Счета и аудит в банках;
 Информационные и коммуникационные технологии.

В распоряжении факультет имеются

 Конференц-зал (215 каждый) - 2 зала;
 Учебные комнаты (всего 1000) - 33 комнаты;
 Компьютерные классы (всего 210) - 2 класса;
 Языковые комнаты - 3 комнаты.

Адрес месторасположения:  10000, улица А. Темур 60А

Финансово-экономический факультет 
Это самый большой факультет института. Он открылся в 1946 году. Его нынешнее название было дано после Независимости. В него входят четыре отдела. Факультет сотрудничает с международными университетами. Профессора и преподаватели регулярно проходят обучение за рубежом, в таких университетах, как Техас A & M, Ritsumeikan, Азиатско-Тихоокеанский университет, Университет Стерлинга, Московская финансовая академия, Московский государственный университет, Санкт-Петербургский экономический и финансовый университет, Университет Мангейма, Университет Пассау, Гамбург Университет информационных технологий, Университет Технологии МАРА и Индийский финансовый университет.

Кафедры факультета:

 Бизнес и предпринимательство

 Физическая культура

 Финансы

 Финансовый анализ

 Финансирование проектов

 Экономическая теория

 Региональная экономика

Адрес месторасположения: А. Темур 60А

Факультет «Налоги и страхование» 
Факультет «Налоги и страхование» открылся в 2005 году под названием «Налоговая и страховая работа». В 2011 году получил своё нынешнее название. Сотрудничает с международными университетами.

В факультете имеются три отдела:

 Налоги;
 Страхование;
 Философия и теория построения демократической нации.

Адрес месторасположения: Кичикксальская дорога, 7 дом.

Факультет «Казначейство и государственные фонды» 
Факультет «Казначейство и государственные фонды» был открыт в 2004 году как факультет "Универсальная экономика". 29 января 2010 года факультет был переименован и получил свое нынешнее название.

На этом  факультете имеются 5 специальностей:

 Пенсии
 Вложения
 Бюджеты
 Бизнес
 Физкультура и спорт

Филиал магистратуры 
Филиал магистратуры был создан для того, чтобы предоставить будущим студентам возможность обучения в аспирантуре. Филиал состоит из двух курсов, и в 2012 году в нем обучалось 866 студентов (508 с первого курса, 358 с второго курса). 

Обучение проводится по следующим специальностям: 

Финансы 

Теория экономики 

Банковская работа 

Счета и аудит в банках 

Учет 

Аудит  

Финансовый анализ  

Статистика

Финансовый менеджмент

Подсчет бюджета

Казначейские работы

Финансовый рынок и деньги

Вложения

Страхование 

Руководство

 Ректор —  доктор экономических наук, профессор Тешабаев Тулкин Закирович
 Проректор по учебной работе — доктор экономических наук, профессор Туйчиев Алишер Жураевич.
 Проректор по научной работе и инновациям —  доктор экономических наук,профессор Мехмонов Султонали Умаралиевич
 Проректор по работе с молодёжью — кандидат экономических наук, доцент Каримова Комила Данияровна

Международное сотрудничество 
В сентябре 2019 года начнёт свою деятельность совместный узбекско-малайзийский факультет, открытый Ташкентским финансовым институтом и частным Университетом управления и предпринимательства «Binary» (Малайзия). Выпускники факультета получат дипломы обоих вузов.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальная страница в Facebook 
 Официальный канал в Telegram 
 Официальная страница в Instagram
 

Высшие учебные заведения Ташкента